Příjmení Lauer (přechýleně Lauerová) má více nositelů:

 Franz von Lauer (1735–1803), rakouský polní zbrojmistr
 Jaromír Lauer (* 1954), český judista
 Jean-Philippe Lauer (1902–2001), francouzský egyptolog
 Martin Lauer (1937–2019), německý atlet
 Sandra Cretu, rodným jménem Sandra Ann Lauer (* 1962), německá popová zpěvačka vystupující pod uměleckým jménem Sandra
 Sylva Lauerová, občanským jménem Markéta Elisabeth Kühn (* 1962), česká spisovatelka a básnířka
 Tod R. Lauer (* 1957), americký astronom

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení